Wanderschaft bezeichnet
 die Zeit der Gesellenwanderung, siehe Wanderjahre
 das Umherziehen, das Wandern
 ein Gedicht von Wilhelm Müller, siehe Das Wandern ist des Müllers Lust

Siehe auch: